Allgaier steht für:
 Allgaier Werke, ein deutsches Unternehmen

Allgaier ist der Familienname folgender Personen: 

 Antje-Kathrin Allgaier (* 1974), deutsche Psychologin
 Dietmar Allgaier (* 1966), deutscher Politiker
Franz Allgaier (* 1935), deutscher Radrennfahrer
 Johann Baptist Allgaier (1763–1823), österreichischer Schachspieler
 Karl Allgaier (1953–2022), deutscher Sprachwissenschaftler
 Pia Allgaier (* 1992), deutsche Sängerin

Siehe auch:

 Allgayer
 Allgeier